I Wisconsin Herd sono una squadra di pallacanestro di Oshkosh, che milita nella NBA Development League, il campionato professionistico di sviluppo della National Basketball Association.

Storia della franchigia 
La franchigia venne creata a Oshkosh nel giugno del 2017.

Squadre NBA affiliate 
I Wisconsin Herd sono affiliati alle seguenti squadre NBA: i Milwaukee Bucks.

Record stagione per stagione

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale dei Wisconsin Herd